

Personen
 Auke Adema, (1907–1976) schaatser en tweevoudig winnaar Elfstedentocht
 Barro Adema (1776–1822), jurist en bestuurder
 Gerhardus Jan Adema (1898–1981), Nederlandse schilder, tekenaar, medailleur en beeldhouwer
 Ina Adema (1968), politica
 Janny Adema (1922–1981), atlete
 Jeanne Adema (1944), kunstenaar
 Johan Hora Adema (1843–1938), burgemeester
 Lollius Adema (1737–1811), jurist en bestuurder
 Martha Adema (1922–2007), atlete
 Piet Adema (1964), politicus
 Siebolt Adema, (1904–1993), politicus, oud-Spanjestrijder en verzetsstrijder
 Tjeerd Adema (1885–1960), schrijver en hoofdredacteur Alkmaarsche Courant
 Wim Hora Adema (1914–1998) schrijfster, journaliste en feministe

Instellingen
 Adema (band), een Amerikaanse band
 Adema (orgels), een Nederlandse (kerk)orgelbouwer, gevestigd in Hillegom
 AS Adema, voetbalclub uit Antananarivo (Madagascar)